Zdeněk Kolář e Andrea Vavassori erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Adam Pavlásek 
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov

  Ivan Liutarevich /  Vladyslav Manafov 
  Denys Molchanov /  Mili Poljičak

Wildcard 

  Mirza Bašić /  Damir Džumhur

  Duje Ajduković /  Frane Ninčević

Ranking protetto 

  Giovanni Fonio /  Julian Ocleppo

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open 2023